Субпрефектура Пенья () — одна из 31 субпрефектур города Сан-Паулу, находится в восточной части города. Общая площадь 42,8 км². Численность населения — 476 489 жителей.

В составе субпрефектуры Пенья 4 округа:
 Пенья (Penha)
 Кангаиба (Cangaíba)
 Вила-Матильде (Vila Matilde)
 Артур-Алвин (Artur Alvim)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт субпрефектуры

Пенья